Реутов — місто і міський округ у Московській області, Росія.
 Реутов — колишній російський футбольний клуб.

 Реутов — прізвище.

Персоналії 
 Реутов Олег Олександрович — радянський хімік, академік АН СРСР.

 Реутова Олена Василівна ( 1968) — українська спортсменка, яка виступала за збірну України з академічного веслування в період 1993—1996 років. Учасниця двох чемпіонатів світу та літніх Олімпійських ігор в Атланті.

Див. також 
 Реут
 Реутово